Hermann Adler peut désigner :
 Hermann Adler (1911-2001), écrivain juif allemand ;
 Hermann Adler (1890-1967), major-général et écrivain militaire allemand ;
 Hermann Adler (1839-1911), grand-rabbin orthodoxe au Royaume-Uni.